La désignation de Bayer Delta Gruis (δ Gru / δ Gruis) est partagée par deux étoiles géantes de la constellation de la Grue :
 δ Gruis ;
 δ Gruis.

Constellation de la Grue
Homonymie stellaire
Gruis, Delta